Сен-Брис, Сен-Бріс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 38 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 277,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Брис на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Брис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда